Ве́стеринен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Вестеринен, Вильо (1907—1961) — финский аккордеонист и композитор, четырёхкратный победитель конкурсов баянистов Скандинавии.
 Вестеринен, Йорма (1918—?) — финский шахматист.
 Вестеринен, Хейкки (род. 1944) — финский шахматист, гроссмейстер, учитель математики.
 Вестеринен, Юрьё (род. 1952) — финский мототриалист.